Фіцдже́ральд () або Фіц-Джеральд () — англійське та ірландське прізвище норманського походження. Утворене від старофр. fitz («син») + Gerald («Джеральд»). Буквально — «син Джеральда», а також пов'язаний з цим прізвищем топонім.

Персоналії 
 Фіцджеральд (прізвище)

Топонім 

 Фіцджеральд — гора в горах Рубі (штат Невада, США)
 Фіцджеральд — льодовик у хребті Альпіністів, в Землі Вікторії (Східна Антарктида)
 Фіцджеральд () — великий стародавній метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.

Посилання